Фортескью () — пересыхающая река в регионе Пилбара австралийского штата Западная Австралия. Третья по длине река штата.

География 
Исток реки находится недалеко от горы Дедмен-Хилл хребта Офталмия, примерно в 30 км к югу от города Ньюмен. Сначала Фортескью протекает в северном направлении параллельно Большому Северному шоссе (), с которым впоследствии пересекается немного южнее города Марбл-Бар. Затем река течёт в северо-западном направлении, потом — в западном, вновь пересекаясь с Большим Северным шоссе, и опять в северном. Недалеко от Шоссе № 1 Фортескью продолжает течь в западном направлении, пока не впадает в Индийский океан примерно в 40 км к юго-западу от города Дампир. Устье реки представляет собой обширный эстуарий площадью в 23,3 км². Территория эстуария представлена низиной, затопляемой морской водой, и литоральной равниной. У реки имеются 24 притока.

Сток — в декабре-январе, после летних дождей, в остальное время река пересыхает. Длина Фортескью составляет 760 км, а площадь бассейна — 49 759 км².

История 
Река получила своё современное название в 1861 году во время экспедиции путешественника Фрэнсиса Томаса Грегори, который назвал её в честь заместителя министра колоний Британской империи, который профинансировал исследовательские работы.

В 1982 году на реке была построена дамба Офталмия.

Примечания 

Реки, впадающие в Индийский океан (Австралия)
Реки Западной Австралии